Екатерина (Катерина, Тина) Иванова Измирлиева, по мъж Паница, наричана Додата, Ковалевска, е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Екатерина Измирлиева е родена в град Кукуш в 1884 година в семейството на Иван Измирлиев и Рушка Шишкова. Братовчедка е на Христо Смирненски и Тома Измирлиев. Завършва Солунската българска девическа гимназия с десетия випуск в 1900 година и започва работа като учителка в село Просечен, Драмско.Към 1902 година е учителка в първоначалното училище в Солун и покрай познанството си с Орце Попйорданов е в кръга на "гемиджиите", заедно със Спасена Бойкикева и Надежда Нечова - по думите на Павел Шатев "наистина не като членки, а като съмишленици". Помагат им с кореспонденцията, укриват материали, включително и динамит, служат за връзка с другарите им в други градове в Турция и България. Във връзка със Солунските атентати е задържана в затвора.

През 1907 година, когато е учителка в село Калапот, Дамско, се жени за един от лидерите на ВМОРО в района - Тодор Паница. Имат един син,  д-р Коста Паница. По-късно преподава в Солун и Горно Броди.

Умира на 28 август 1967 година в София. Погребана е в Централните софийски гробища.

Родословие

Външни препратки 
 „Спомени за Христо Смирненски“, София, 1947 година

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български учители
Родени в Кукуш
Починали в София
Измирлиеви (кукушани)
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища